AMGT ist die Abkürzung für:

Avrupa Milli Görüş Teşkilatları, türkisch für "Vereinigung der neuen Weltsicht in Europa", den Vorgänger der beiden islamischen Nachfolgeorganisationen Islamische Gemeinschaft Millî Görüş (IGMG) und Europäische Moscheebau und -unterstützungs Gemeinschaft (EMUG)

AmGT ist die Abkürzung für:

Amazonas Geração e Transmissão de Energia, ein Energieunternehmen

Abkürzung